Ве́йкфілд () — англомовні прізвище і топонім.

Прізвище 

 Дженн Вейкфілд (; 1989) — канадська хокеїстка.
 Ендрю Вейкфілд (; 1957) — британський гастроентеролог та медичний дослідник.
 Рут Вейкфілд (; 1903—1977) — американський шеф-кухар, найвідоміша як винахідник Toll House Cookie.

Топонім

Вейкфілд — місто в Англії, адміністративний центр графства Західний Йоркшир

Вейкфілд — місто, штат Канзас
 Вейкфілд — місто, штат Массачусетс
 Вейкфілд — місто, штат Мічиган
 Вейкфілд — місто, штат Небраска
 Вейкфілд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Вейкфілд — місто, штат Вірджинія
 Вейкфілд — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Вейкфілд — переписна місцевість в окрузі Ферфакс, штат Вірджинія